Национальная лига А 1945/46 () — 49-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
1945 год в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1946 году